Ешли Мишел Грин (; Џексонвил, Флорида, 21. фебруар 1987) америчка је глумица. Светску славу стекла је по улози Алис Кален у филмској адаптацији књиге Сумрак.

Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е
|-
| 2005. || Испаљени || -{Punk'd}- || девојка || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=3 | 2006. || Џордан || -{Crossing Jordan}- || Ен Рапапорт || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{MADtv}- || Амбер || ТВ серија, 1 еп.
|-
| — || -{Desire}- || Рената || ТВ серија, 7 еп.
|-
| 2007. || Краљ Калифорније || -{King of California}- || муштерија у Мекдоналдсу || 
|-
| rowspan=3 | 2008. || Шарк || -{Shark}- || Натали Фејбер || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Отис || -{Otis}- || Ким #4 || 
|-
| Сумрак || -{Twilight}- || Алис Кален || 
|-
| rowspan=3 | 2009. || Психолог || -{Shrink}- || Миси || 
|-
| — || -{Summer's Blood}- || Самер Метјуз || 
|-
| Сумрак сага: Млад месец || -{The Twilight Saga: New Moon}- || Алис Кален || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| rowspan=3 | 2010. || Скејтленд || -{Skateland}- || Мишел Беркам || 
|-
| Сумрак сага: Помрачење || -{The Twilight Saga: Eclipse}- || Алис Кален || 
|-
| — || -{Radio Free Albemuth}- || Ронда || 
|-
| rowspan=3 | 2011. || — || -{A Warrior's Heart}- || Бруклин Милиган || 
|-
| Маслац || -{Butter}- || Кејтлен Пиклер || 
|-
| Сумрак сага: Праскозорје — 1. део || -{The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 1}- || Алис Кален || 
|-
| 2011—2012. || Пан Ам || -{Pan Am}- || Аманда Мејсон || ТВ серија, 5 еп.
|-
| rowspan=4 | 2012. || ЛОЛ: Живети бурно || -{LOL}- || Ешли || 
|-
| Приказа || -{The Apparition}- || Кели || 
|-
| Сумрак сага: Праскозорје — 2. део || -{The Twilight Saga: Breaking Dawn – Part 2}- || Алис Кален || 
|-
| Американа || -{Americana}- || Алис Гарано || 
|-
| 2013. || — || -{CBGB}- || Лиса Кристал || 
|-
| rowspan=3 | 2014. || Волео бих да сам овде || -{Wish I Was Here}- || Џанин || 
|-
| Кристи || -{Kristy}- || Вајолет || 
|-
| Сахранити бившу || -{Burying the Ex}- || Евелин || 
|-
| 2015. || Лето на Статен Ајланду || -{Staten Island Summer}- || Кристал Маникучи || 
|-
| rowspan=3 | 2016. || — || -{Urge}- || Тереза || 
|-
| У дубиозној бици || -{In Dubious Battle}- || Дани Стивенс || 
|-
| — || -{Shangri-La Suite}- || Присила || 
|-
| 2016—2017. || Опасна игра || -{Rogue}- || Мија || ТВ серија, 17 еп.
|-
| rowspan=2 | 2018. || — || -{Accident Man}- || Чарли Адамс || 
|-
| — || -{Antiquities}- || Ели || 
|-
| rowspan=3 | 2019. || — || -{Step Up: High Water}- || Најн Сандерс || ТВ серија, 4 еп.
|-
| Оне су бомбе || -{Bombshell}- || Еби Хантсман || 
|-
| Божић у мојим мислима || -{Christmas on My Mind}- || Луси Лавет || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| rowspan=2 | 2020. || — || -{Blackjack: The Jackie Ryan Story}- || Џени Берк || 
|-
| Срећна наруквица || -{The Charm Bracelet}- || Холи Хејс || 
|-
| rowspan=2 | 2021. || — || -{Aftermath}- || Натали Дадич || 
|-
| — || -{One Shot}- || Зои Андерсон || 
|}

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1987.
Америчке глумице
Биографије живих особа